«How Deep Is Your Love» — песня Bee Gees, записанная в 1977 году и выпущенная синглом в сентябре того же года. Первоначально предназначалась для Ивонн Эллиман, но впоследствии прозвучала в фильме «Лихорадка субботнего вечера» в авторском исполнении. Достигла первого места в национальном хит-параде США. В 1996 году заняла первое место в Великобритании в исполнении Take That. Получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой».

Оригинальная версия группы Bee Gees

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты всех времён

Сертификации

Версия группы Take That

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Литература 
 

Песни 1977 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни Bee Gees
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни Силлы Блэк
Премия «Грэмми» за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой
Синглы RSO Records
Песни Мины